voormalig ziekenhuis in Almelo: Rooms Katholiek Ziekenhuis (Almelo)
voormalig ziekenhuis in Dordrecht: Rooms Katholiek Ziekenhuis (Dordrecht)
voormalig ziekenhuis in Groningen: Rooms Katholiek Ziekenhuis (Groningen)
voormalig ziekenhuis in Hilversum: Rooms Katholiek Ziekenhuis (Hilversum)
voormalig ziekenhuis in Woerden: Rooms Katholiek Ziekenhuis (Woerden)